«Оскол» — советский и российский футбольный клуб из города Старый Оскол. В первенствах СССР/России провёл 2 сезона на профессиональном (нелюбительском) уровне под названием «Металлург»: в 1990 году во второй низшей союзной лиге занял последнее 17-е место (в 4-й зоне), в 1993 году, занял 13 место во второй российской лиге (в 3-й зоне). В 1995—2007 годах выступал на любительском уровне в первенстве страны (КФК, ЛФЛ), в 1998 году занял 1-е место в зоне «Черноземье», годом ранее — 2-е. Бронзовый призёр турнира «Футбол России» в зоне «Юг» в 1989 году.

Прежние названия 
 До 1994 — «Металлург»
 1995 — «Антэкс»
 1996—2007 — «Оскол», «Старый Оскол»

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wildstat.ru  (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru  (Россия)
 Профиль на сайте Footballfacts.ru  («Металлург» Старый Оскол)
 Профиль на сайте Footballfacts.ru (ФК «Оскол»)
 История выступлений на klisf.info 

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Старого Оскола